Delia eller Délia kan syfta på:

 Delia (tvåvingar) – ett släkte av tvåvingar
 Delia (namn) – ett grekiskt kvinnonamn samt personer med namnet

Geografi

Italien 
1 Delia, Caltanissetta, Sicilien, Provincia di Caltanissetta,

Kanada 
2 Delia, Alberta, ort,

USA 
3 Delia, Kansas – en ort i Kansas, Jackson County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar